L'US Open masculin 2003 est l'édition 2003 de l'US Open qui se déroule à Boston du 13 au . 

Peter Nicol remporte le titre en battant le tenant du titre David Palmer en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2003

Liens externes 

Masculin 2003
Squash en 2003
Événement sportif à Boston
Sport aux États-Unis en septembre 2003